Летние юношеские Олимпийские игры 2010 — первые летние Олимпийские игры среди спортсменов-юниоров в возрасте от 14 до 18 лет, которые состоялись в Сингапуре с 14 по 26 августа 2010 года.

Выбор города 
21 января Международный олимпийский комитет объявил названия двух городов-претендентов на проведение юношеских Олимпийских игр 2010:

  Москва
 Москва уже принимала летние Олимпийские игры 1980, Всемирные юношеские игры и три сессии МОК. Также она подавала заявку на проведение летних Олимпийских игр 2012, но проиграла Лондону.
  Сингапур
 Сингапур только один раз принимал сессию МОК в 2005 году, на которой объявил, что также будет участвовать в соревнованиях на проведение различных международных соревнований.

Столица первых летних юношеских Олимпийских игр 2010 была объявлена 21 февраля 2008 года президентом МОК Жаком Рогге в Олимпийском музее в Лозанне, Швейцария.

Прежние кандидаты 
  Афины
  Бангкок
  Турин

Организация

Инфраструктура

Спортивные объекты

Символы

Эмблема 
Эмблема Олимпиады

Талисманы 
 [Лио] — Лев\Огонь «Lyo» (мужской образ)
 [Мерли] — Вода (Merlion)\«Merly» (женский образ)
Талисманы Юношеской Олимпиады в Сингапуре 2010 года

Соревнования 
На I Летних Юношеских Олимпийских играх состоялись соревнования в 26 видах спорта по 30 дисциплинам:

  Академическая гребля (4)
  Бадминтон (2)
  Баскетбол (2)
  Бокс (11)
  Борьба (14)
  Велоспорт (4)
 Водные виды спорта:
  Плавание (18)
  Прыжки в воду (4)
 Волейбол:
  Пляжный волейбол (2)
  Волейбол в зале (2)

  Гандбол (2)
 Гимнастика:
  Прыжки на батуте (2)
  Спортивная гимнастика (12)
  Художественная гимнастика (2)
  Гребля на байдарках и каноэ (2)
  Дзюдо (8)
  Конный спорт (3)
  Лёгкая атлетика (22)
  Настольный теннис (2)
  Парусный спорт (4)
  Современное пятиборье (3)

  Стрельба (4)
  Стрельба из лука (3)
  Теннис (4)
  Триатлон (2)
  Тхэквондо (10)
  Тяжёлая атлетика (11)
  Фехтование (6)
  Футбол (2)
  Хоккей на траве (2)

Календарь 

В баскетболе и волейболе будет проведена только одна дисциплина.

Медальный зачёт

Страны-участницы 

На Игры прибыл 3531 спортсмен

Примечания 

Летние юношеские Олимпийские игры 2010